Bergengruen oder Bergengrün ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bergengrün (1859–1927), deutschbaltischer Historiker
 Alexander Bergengruen (* 1930), deutscher Historiker; Sohn von Werner Bergengruen
 Carl Bergengruen (* 1960), deutscher Fernsehproduzent und Medienmanager, Sohn von Alexander Bergengruen
 Charlotte Bergengruen (geborene Hensel; 1896–1990), Tochter des Mathematikers Kurt Hensel, Schwester des Rechtswissenschaftlers Albert Hensel, Urenkelin von Wilhelm Hensel und Fanny Hensel sowie Ehefrau von Werner Bergengruen
 Hermann Bergengruen (1872–1919), deutsch-baltischer Pastor und evangelischer Märtyrer
 Hermann Hartmut Bergengruen (1936–1997), deutscher evangelischer Pastor, Friedensaktivist, Mitbegründer von Bündnis 90/Die Grünen und Autor
 Maximilian Bergengruen (* 1971), deutscher Literatur- und Kulturwissenschaftler, Sohn von Alexander Bergengruen
 Siegfried Bergengruen (1900–1942), deutschbaltischer Schriftsteller
 Werner Bergengruen (1892–1964), deutschbaltischer Schriftsteller

Bergengruen steht für:

 Werner-Bergengruen-Preis